— японский иллюстратор и художник видеоигр, родившейся в Хюге.

Проекты

Иллюстратор ранобэ 
 Yoshinaga-san Chi no Gargoyle
 Gargoyle Alternative
 Tamarase
 Randou ke no hitobito
 Plot Director
 Slayers:
 Slayers 1: Lina to Chimera no Mahō Senshi
 Slayers 2: Lina to Ayashii Madōshitachi

Художник видеоигр 
 Etrian Odyssey — дизайн персонажей
 Etrian Odyssey II: Heroes of Lagaard
 Kumatanchi
 Etrian Odyssey III: The Drowned City
 Nora to Toki no Kobo: Kiri no Mori no Majo
 Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
 Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl
 Persona Q: Shadow of the Labyrinth — специальный гость
 Shin Megami Tensei: Devil Children
 Fire Emblem Heroes — дизайн персонажей (многие)
 Ishika to Honori
 Shinohana

Веб-иллюстратор 
 Runrun Radio (Runrun Soft)

Примечания 

Художники-иллюстраторы Японии